Hurin – una delle famiglie degli imperatori Inca
 Húrin – personaggio di Arda, padre di Túrin Turambar
 Húrin di Emyn Arnen – personaggio di Arda, sovrintendente di Gondor
 Hurin – personaggio della saga letteraria La Ruota del Tempo